

Sigle 
 Football Association of Zambia – Federazione calcistica dello Zambia
 Frankfurter Allgemeine Zeitung – quotidiano in lingua tedesca che ha sede a Francoforte sul Meno, Germania

Codici 
 faz – codice ISO 639-3 della lingua fars nordoccidentale